Strażnicy Galaktyki – grupa superbohaterów z komiksów Marvel Comics, która zadebiutowała w 1969 roku
 Strażnicy Galaktyki – grupa superbohaterów z komiksów Marvel Comics, która zadebiutowała w 2008 roku
 Strażnicy Galaktyki – film fabularny z 2014 roku
 Strażnicy Galaktyki vol. 2 – film fabularny z 2017 roku, kontynuacja produkcji z 2014 roku
 Strażnicy Galaktyki – serial animowany z 2015 roku
 Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta – krótkometrażowy film fabularny z 2022 roku